Ме́рида ():

Топоним

Венесуэла 
 Мерида — город в Венесуэле.
 Мерида — штат на западе Венесуэлы.

Испания 
 Мерида — город в Испании, столица автономного сообщества Эстремадура.
 Мерида — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Бадахос в автономном сообществе Эстремадура.

Мексика 
 Мерида — город в Мексике, столица штата Юкатан.
 Мерида — муниципалитет в Мексике, входит в штат Юкатан.
 Мерида — аэропорт рядом с городом Мерида.

Филиппины 
 Мерида — муниципалитет на Филиппинах, в провинции Лейте.

Фамилия 
 Мерида, Ана (1922—1991) — мексиканская балерина и хореограф, дочь Карлоса Мерида.
 Мерида, Йоланда (1929—2012) — мексиканская актриса и мастер дубляжа.
 Мерида, Карлос (1891—1984) — гватемальский художник, живший в Мексике.
 Мерида, Фран (род. 1990) — испанский футболист.

Спортивные клубы 
 «Мерида» — испанский футбольный клуб, существовавший с 1912 по 2000 годы.
 «Мерида» — испанский футбольный клуб, существовавший с 1990 по 2013 годы (в 1990—2000 назыв. «Мерида Промесас» и входил в структуру «Мериды»).
  — испанский футбольный клуб, существующий с 2013 года.
 «Мерида» — мексиканский футбольный клуб.

См. также 
 Мерида — главная героиня полнометражного анимационного компьютерного фильма 2012 года студий Disney/Pixar, «Храбрая сердцем».
 «Империо де Мерида» — испанский футбольный клуб.
 «Эстудиантес де Мерида» — венесуэльский футбольный клуб.
 «Merida» — тайваньская компания, производящая велосипеды.
 «Merida» — польская компания, производящая санитарно-гигиеническое оборудование. Есть представительство в России.